Haye Mensonides (1814-1881), politicus
Wieger Mensonides (1938), zwemmer